

Geografia 
Antartide
Ravel – picco nella parte settentrionale dell'isola Alessandro I, nell'Antartide Occidentale
Belgio
Ravels – comune belga della provincia di Anversa, nelle Fiandre
Francia
Ravel – comune francese del dipartimento del Puy-de-Dôme, nella regione dell'Alvernia

Persone 
Antonio Ravel (1923-1996) – giornalista italiano
Bruno Ravel (1964) – bassista statunitense
Christian Ravel (1948-1971) – pilota motociclistico francese
Emilio Ravel (1933) – giornalista e autore televisivo italiano
Gaston Ravel (1878-1958) – regista francese
Ginette Ravel, all'anagrafe Marie Thérèse Ginette Gravel (1940) – cantante canadese
Jean Ravel (1927-1990) – montatore cinematografico francese
Luc Ravel (1957) – arcivescovo cattolico francese
Maurice Ravel (1875-1937) – compositore e pianista francese
Pierre-Alfred Ravel, noto come Ravel (1811-1881) – attore francese
Sandra Ravel, all'anagrafe Alessandra Winkelhauser Ratti (1910-1954) – attrice italiana

Altro 
Ravel – romanzo di Jean Echenoz del 2006
Ravel – cratere sulla superficie di Mercurio
4727 Ravel – asteroide della fascia principale